Aleksiej Aleksandrowicz Rybakow (1901–1969) – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa, pułkownik NKWD
 Aleksiej Mironowicz Rybakow (1925–2016) – radziecki i rosyjski polityk komunistyczny